Cardinia kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cardinia, Victoria, förort till Melbourne, 
 Cardinia Shire, local government area, Victoria, 
 Cardinia Reservoir, damm i Victoria,